Ixtlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtlán del Río (ort), Nayarit, 
 Ixtlán de los Hervores, Michoacán de Ocampo, 
 Ixtlán (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar